Раффль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Раффль, Михаэль (род. 1988) — австрийский хоккеист, нападающий шведского клуба «Лександс» и сборной Австрии.
 Раффль, Томас (род. 1986) — австрийский хоккеист, нападающий ХК «Ред Булл Зальцбург» и сборной Австрии.

См. также 
 Раффл